Павловский уезд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи и первых лет РСФСР.

 Павловский уезд — уезд Азовской губернии.
 Павловский уезд — уезд Воронежской губернии.
 Павловский уезд — уезд Нижегородской губернии.

См. также